Triebwerksstufe steht für:
 bei Turbinen einen Kranz von Laufschaufeln mit dem zugehörigen Kranz von Leitschaufeln, siehe Beschaufelung #Triebwerksstufe
 bei Mehrstufenraketen eine abtrennbare Raketenstufe, siehe Stufenrakete